Wilsonovo náměstí je pojmenování několika prostranství, většinou na počest amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Mnohá z nich byly přejmenována:
 Wilsonovo náměstí (Bělehrad) – dnes Sávské náměstí
 Wilsonovo náměstí (České Budějovice) – zrušeno roku 1968, prostor u budovy soudu, dnes součást Lidické třídy
 Wilsonovo náměstí (Kladno) – dnes Náměstí starosty Pavla
 Wilsonovo náměstí (Prostějov) – dnes náměstí T. G. Masaryka
 Wilsonovo náměstí (Varšava) – častěji označované jako Plac Wilsona (stanice metra ve Varšavě)